Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Tarpon nach dem englischen Wort für Tarpune: 

HMS Tarpon (1917) war ein Zerstörer der R-Klasse. Das Schiff lief 1917 bei John Brown vom Stapel und wurde 1927 zur Verschrottung verkauft.
HMS Tarpon (N17) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1939 vom Stapel und ging 1940 in der Nordsee verloren.

Tarpon, HMS